

Patronyme 

 David Lafrenière, un astrophysicien québécois ;
 Jean Lafrenière (1955-2004), poète canadien ;
  ;
 Réjean Lafrenière (1935-), homme politique canadien ;
 Rémi Lafrenière, un coureur cycliste, aventurier et conférencier québécois ;
 Robert Baron Lafrenière (1924-), homme politique canadien ;
 Robert Lafrenière, un fonctionnaire québécois.

Prix 

 Prix Jean Lafrenière du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, prix littéraire créé en 2005

Homonymie de patronyme